FK Bate Barysaŭ (; : FK BATE Borisov) är en belarusisk fotbollsklubb från staden Barysaŭ.

Klubben grundades 1973 och har vunnit den inhemska ligan, Vysjejsjaja liha,  nio säsonger (1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012) och den inhemska cupen två gånger (2006 och 2010). De spelar på Barysaŭ arena. Champions League-matcher spelas på Dinamo stadion i Minsk.

Klubben finansieras av det statliga företag "BATE" (Barysaŭs Automobil-, Traktor- och Elektronikfabrik) som givit namn åt klubben. Fabriken tillverkar reservdelar till traktorer.

Meriter 
Vitryska mästare 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Vitryska cupmästare 2006, 2010
Vitryska supercupmästare 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Vitryska SSR mästare 1974, 1976, 1979

Placering tidigare säsonger

Kända spelare 
Belarus
  Jahor Filipenka

Referenser

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK BATÈ Borisov på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1973